Peñalba bezeichnet
 die Gemeinde Peñalba (Huesca) in der spanischen Provinz Huesca in Aragonien,
 die Gemeinde Peñalba de Àvila in Spanien,
 die Gemeinde Peñalba de la Sierra in der spanischen Provinz Guadalajara und
 die ehemalige Abteikirche Santiago de Peñalba in der spanischen Provinz León

Penalba ist der Familienname von
 Alicia Penalba (1913–1982), französisch-argentinische Bildhauerin 
 Rodrigo Peñalba (1908–1979), nikaraguanischer Künstler und Hochschullehrer